Ericus Erici, latinisering av Erik Eriksson eller Ersson, kan avse: 

 Ericus Erici Sorolainen
 Ericus Erici den yngre, den föregåendes son
 Ericus Erici Helsingius 
 Ericus Brunnius
 Ericus Erici (präst)

Se även
 Erik Eriksson
 Erik Ersson